Legale – aggettivo esprimente aderenza al principio di legalità
 Legale – sinonimo di avvocato